En Pologne, Wandów peut faire référence à : 

 Wandów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Wandów, un village dans la voïvodie de Lublin.